Lycia denigrata är en fjärilsart som beskrevs av Hawk. 1940. Lycia denigrata ingår i släktet Lycia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
denigrata